Bizen puede referirse a:
 Bizen, una ciudad en la prefectura de Okayama, Japón;
 Provincia de Bizen, una antigua provincia de Japón;
 Cerámica Bizen, un tipo de cerámica japonesa;
 Debre Bizen, un monasterio de la iglesia ortodoxa de Eritrea.